Le nom de famille "Quélen" provient du vieux breton et signifie "branche de houx" ; ce nom est surtout présent traditionnellement dans les Côtes-d'Armor et le Finistère.

Nom de famille 
 Jean-Claude-Louis de Quélen (1725-1802), comte de Quélen
 Amable de Quélen (1773-1840), comte de Quélen
 Charles-Marie de Quélen (1704-1777), évêque de Bethléem 
 Thérèse Marie Augusta Élie de Beaumont (1806-1866), née de Quélen, poétesse et salonnière française
Antoine de Quélen de Stuer de Caussade (1706-1772), duc de La Vauguyon
Paul François de Quélen de Stuer de Caussade (1746-1828), duc de La Vauguyon, fils du précédent
Paul-Yves-Bernard de Quelen de Stuer de Caussade (1778-1837), duc de la Vauguyon, fils du précédent
Guillaume de Quelen, évêque de Vannes en 1254.
Hyacinthe-Louis de Quélen (1778-1839),  archevêque de Paris (1821-1839)
André Quelen (1921-2010), fonctionnaire et résistant.
André Quélen (1922-2006), évêque de Moulins.
Dominique Quélen (né en 1962), poète français
Alexandre Quélen (né en 1996), cuisinier.